

Calciatori
 Bruninho – pseudonimo di Bruno Filipe Lopes Correia, calciatore portoghese nato nel 1988
 Bruninho – pseudonimo di Bruno Anderson da Silva Sabino, calciatore brasiliano nato nel 1989
 Bruninho – pseudonimo di Bruno Cardoso Gonçalves Santos, calciatore brasiliano nato nel 1990
 Bruninho – pseudonimo di Bruno Felipe de Abreu Barbosa, calciatore brasiliano nato nel 1993
 Bruninho – pseudonimo di Bruno Roberto Pereira da Silva, calciatore brasiliano nato nel 2000
 Bruninho – pseudonimo di Bruno Gonçalves de Jesus, calciatore brasiliano nato nel 2003

Altri
 Bruninho – pseudonimo di Bruno de Rezende, pallavolista brasiliano